PSC hace referencia a varios artículos:

Partidos políticos
 Partido de los Socialistas de Cataluña, federado con el Partido Socialista Obrero Español; tiene por ámbito de actuación Cataluña (España).
 Partido Socialista de Cantabria,  federado con el Partido Socialista Obrero Español; tiene por ámbito de actuación Cantabria (España).
 Partido Socialista de Canarias,  federado con el Partido Socialista Obrero Español; tiene por ámbito de actuación Canarias (España).
 Partido Socialista de Chile
 Partido Socialdemócrata de Cuba
 Partido Social Cristiano (Ecuador)
 Partido Social Cristiano (Brasil)
 Partido Social Cristiano (Nicaragua)
 Partido Social Cristiano (Bélgica francófona), en 2002 pasó a ser el Centro Democrático Humanista;